Премия Франца Кафки:

 Премия Франца Кафки — международная литературная премия, присуждаемая в Чехии с 2001 года.
 Премия Франца Кафки — международная литературная премия, присуждавшаяся в Австрии в 1979—2001 гг.
 Премия имени Джанет Хейдингер Кафки — литературная премия, присуждаемая писательницам США с 1975 г. Не имеет отношения к Францу Кафке.